Danzmayr ist der Familienname folgender Personen:

 David Danzmayr (* 1980), österreichischer Dirigent
 Wolfgang Danzmayr (* 1947), österreichischer Komponist, Dirigent und Schriftsteller